Starostin in Starostina imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Ста́ростин/Ста́ростина):

Starostin 

 Maksim Ivanovič Starostin, sovjetski general
 Nikolaj Mihajlovič Starostin, sovjetski general
 Sergej Anatoljevič Starostin (1953–2005), ruski jezikoslovec

Starostina 

 Darja Starostina (*1981), kazahstanska smučarska tekačica in olimpijka 

Ruski priimki